Фог, ФОГ:
 Расмуссен, Андерс Фог
 Фог, Ханс (1938—2014) — датский и канадский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
 Вилли Фог 2
 ФОГ — фугасный огнемёт:
 ФОГ-1
 ФОГ-2
 Фоги — этническая группа в составе буруанской народности (около 500 человек в основном на западе острова)

См. также 
 Фогг
 Фок